Kotei steht für

 Kōtei, den ehemaligen Amtssitz des Premierministers von Japan, siehe Kantei#Kōtei

Kotei ist der Name von

 Robert Kotei (1935–1979), ghanaischer Hochspringer, Soldat und Politiker